Peromingo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peromingo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Peromingo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar